Bell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Bell County (Kentucky)
 Bell County (Texas)